De Boerderij (restaurant), een voormalig restaurant in Amsterdam
 Cultuurpodium Boerderij, een podium in Zoetermeer
 Boerderij (weekblad), een vakblad